Öldzít járás – járás Mongólia Bajanhongor tartományában
Öldzít járás – járás Mongólia Dél-Hangáj tartományában
Öldzít járás – járás Mongólia Észak-Hangáj tartományában
Öldzít járás – járás Mongólia Hentij tartományában
Öldzít járás – járás Mongólia Közép-Góbi tartományában